Senta Aralha ist der okzitanische Name folgender Orte in Frankreich:
 Saint-Araille im Département Haute-Garonne
 Saint-Arailles im Département Gers